osoby o nazwisku Kasprzak
 Adam Kasprzak (ur. 1906–1944) – polski działacz komunistyczny,
 Andrzej Kasprzak (ujednoznacznienie),
 Bernard Kasprzak (ur. 1950) – polski ekonomista i polityk,
 Bożena Lublińska-Kasprzak (ur. 1966) – polski urzędnik państwowy
 Feliks Kasprzak (1883–1972) – dziennikarz i działacz polityczny,
 Henryk Kasprzak (ur. 1947) – polski fizyk,
 Jakub Kasprzak (ur. 1987) – polski brydżysta,
 Jerzy Kasprzak (ur. 1929) – polski harcmistrz, porucznik w stanie spoczynku, uczestnik powstania warszawskiego,
 Kinga Kasprzak (ur. 1987) – polska siatkarka, reprezentantka kraju,
 Krzysztof Kasprzak (ur. 1984) – polski żużlowiec, mistrz świata w drużynie,
 Marcin Kasprzak (1860–1905) – działacz ruchu robotniczego,
 Mieczysław Kasprzak (ujednoznacznienie),
 Paweł Kasprzak (ur. 1961) – polski filmowiec i działacz polityczny
 Robert Kasprzak (ur. 1987) – żużlowiec,
 Roman Kasprzak (1888–1982) – polski inżynier budowy dróg i mostów, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,
 Róża Kasprzak (ur. 1982) – polska skoczkini o tyczce,
 Stanisława Kasprzak (1890–1965) – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata,
 Stefan Kasprzak (1886–1952) – polski malarz,
 Urszula Kasprzak (ur. 1960) – wokalistka rockowa, znana jako Urszula,
 Wacław Kasprzak (ur. 1932) – polski mechanik, profesor nauk technicznych,
 Waldemar Kasprzak (ur. 1964) – polski siatkarz,
 Zbigniew Kasprzak (ujednoznacznienie),
 Zdzisław Kasprzak (1910–1971) – polski sportowiec, reprezentant Polski w koszykówce, wioślarstwie i piłce ręcznej
 Zenon Kasprzak (ur. 1962) – polski żużlowiec, wielokrotny medalista mistrzostw Polski,

 organizacje
 „Kasprzak” – Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
 „Kasprzak” – Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
 ulica Marcina Kasprzaka w Warszawie

Zobacz też